Buratino hat mehrere Bedeutungen:
Burattino eine russische Romanfigur
TOS-1 ein russisches Waffensystem